Nerekorosso peut désigner :
Nérékorosso, la commune du département de Mangodara au Burkina Faso
Nérékorosso, la commune du département de Tchériba au Burkina Faso

Homonymie de localités